Alina Rotaru () es una deportista de Rumania que compite en atletismo. Ganó una medalla de bronce en el Campeonato Europeo de Atletismo por Naciones de 2019, en la prueba de salto de longitud.

Referencias

Atletas de Rumania